Chippenham bezeichnet:

 Chippenham, eine Stadt in England
 Chippenham (Cambridgeshire), ein Dorf und Civil Parish in England
 Chippenham (Wiltshire), eine Ortschaft in England
 Chippenham (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus